Прибре́жный — топоним.

Населённые пункты

Казахстан 
 Прибрежный — посёлок в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Прибрежный — посёлок в Октябрьском районе Амурской области.
 Прибрежный — посёлок в Енотаевском районе Астраханской области.
 Прибрежный — посёлок в Новооскольском районе Белгородской области.
 Прибрежный — посёлок в Братском районе Иркутской области.
 Прибрежный — посёлок в Калининграде.
 Прибрежный — посёлок в Костромском районе Костромской области.
 Прибрежный — хутор в Кавказском районе Краснодарского края.
 Прибрежный — посёлок в Славянском районе Краснодарского края.
 Прибрежный — посёлок в Первомайском районе Нижегородской области.
 Прибрежный — посёлок в Домбаровском районе Оренбургской области.
 Прибрежный — бывший посёлок в Шиловском районе Рязанской области, ныне часть пгт Шилово.
 Прибрежный — посёлок в Самаре.
 Прибрежный — посёлок в Энгельсском районе Саратовской области.
 Прибрежный — посёлок в городе Краснотурьинске Свердловской области.
 Прибрежный — деревня в Кунашакском районе Челябинской области.
 Прибрежный — жилой район в городе Рыбинске Ярославской области.
 Прибрежный — посёлок в Ярославле.

Другое 
 Прибрежный — остров в Ладожском озере.

См. также 
 Прибрежный проезд
 Прибрежный регион
 Прибрежный хребет
 Прибрежная
 Прибрежное